Okolica szlachecka w której znajdują się wsie:
 Porośl-Głuchy
 Porośl-Kije
 Porośl-Wojsławy
a także
 Porośl-Grzywy – przysiółek